64P kan syfta på:

 64P/Swift-Gehrels - en periodiskt återkommande komet.
 Progress MS-3 - en rysk Progress farkost.